Запотитлан Лагунас има више значења:

 Општина Запотитлан Лагунас (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Запотитлан Лагунас (Запотитлан Лагунас, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику